Il singolare del torneo di tennis ATP Bologna Outdoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Thierry Tulasne che ha battuto in finale Claudio Panatta 6-2, 6-0.

Teste di serie 

 Francesco Cancellotti (primo turno)
 Guillermo Vilas (primo turno)
 Thierry Tulasne (campione)
 Claudio Panatta (finale)

 Diego Pérez (primo turno)
 Fernando Luna (secondo turno)
 Givaldo Barbosa (primo turno)
 Damir Keretić (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bologna Outdoor 1985